Heliotrop kan syfta på:

 Heliotrop (instrument) –  en apparat som används vid geodetiska mätningar 
 Heliotrop (mineral) – ett mineral, av inmängd klorit mörkgrön, med röda jaspisgnistor uppblandad kalcedonvarietet
 Heliotrop (roman) – en roman av Josefin Roos
 Heliotrop (växt) – en art i familjen strävbladiga växter

Se även
 Heliotropin – en aromatisk aldehyd